Falgars o Casal de Can Falgars, mas al vessant est del Castell de Falgars al nord-est del terme de Beuda (la Garrotxa) 
 Falgars d'en Bas, veïnat al municipi de la Vall d'en Bas
 Santuari de Falgars, santuari marià del municipi de la Pobla de Lillet (Berguedà) 
 Serra de Falgars, serra al municipi de la Pobla de Lillet a la comarca del Berguedà
 Castell de Falgars, puig al municipi de Beuda (Garrotxa)